Mediawet kan verwijzen naar een tweetal Nederlandse wetten:
 Mediawet 1987, de in 1988 in werking getreden Mediawet
 Mediawet 2008, in 2008 in werking getreden ter vervanging van de bovengenoemde wet

Zie ook 
Omroepwet (1967)